Kalinowski ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Kalinowski (1826–1887), deutscher Generalmajor
 Armin Kalinowski (* 1961), deutscher Generalstabsarzt
 Günter Kalinowski (1921–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann von Kalinowski (1823–1886), deutscher Generalmajor
 Horst Egon Kalinowski (1924–2013), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Jan Kalinowski (1857–1941), polnischer Forschungsreisender 
 Jarosław Kalinowski (* 1962), polnischer Politiker
 Wincenty Konstanty Kalinowski, Geburtsname von Kastus Kalinouski (1838–1864), weißrussischer Publizist und Dichter
 Lech Kalinowski (1920–2004), polnischer Kunsthistoriker 
 Marcin Kalinowski (1605–1652), polnischer Offizier

 Paul Kalinowski (1893–1968), deutscher Politiker (CDU)
 Raphael Kalinowski (1835–1907), polnischer Karmelitenpater
 Thomas Kalinowski, eigentlicher Name von Tom Kollins (1936–2020), US-amerikanischer Billardspieler, -funktionär und -trainer
 Victor Kalinowski (auch Viktor Kalinowski; 1879–1940), deutscher Schriftsetzer und Schriftsteller
 Zygmunt Kalinowski (* 1949), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kalinowski-Beutelratte, Beutelrattenart
 Lothar Kalinowsky (1899–1992), deutschamerikanischer Psychiater